A Szarvas osztag (eredeti cím: 无敌鹿战队, angol cím: Deer Squad) 2020-tól vetített kínai 3D-s számítógépes animációs kalandsorozat, amelyet Yu Gong alkotott.

Kínában 2020. július 15-én mutatta be az iQIYI. Amerikában 2021. január 25-én mutatta be a Nick Jr.. Magyarországon a Nicktoons mutatta be 2021. február 1-én. A Nick Jr. is bemutatta 2021. február 22-én. Majd a Nickelodeon is bemutatta 2021. augusztus 2-án.

Cselekmény 
Kai, Lola, Rammy és Bobbi szarvasok, akik együttesen védik a várost és az erdőt. A víz, a nap, a fa és a föld erejével mentik meg a varost. Ők együtt a Szarvas Osztag.

Szereplők

Főszereplők

Mellékszereplők

Magyar változat 
 Magyar szöveg: Fridrich Katalin
 Dalszöveg és zenei rendező: Császár Bíró Szabolcs
 Szinkronrendező: Molnár Ilona

A szinkront az SDI Media Hungary készítette.

Epizódok

Gyártás 
A műsor rövidfilmként indult a CCTV-n. A sorozatot először 2017. augusztus 1-én jelentették be, Deer Run címmel. Más országokban Nickelodeon szerezte meg a vetítési jogokat.  Berendelték a sorozat második évadát.

Xiaoxuan Yang, az iQIYI alelnöke szerint a Szarvas osztag az első öt legnézettebb gyermekműsor között szerepelt 2020-ban Kínában.

Jegyzetek

További információk 

 

2020-ban bemutatott televíziós sorozatok
Kínai televíziós sorozatok
Televíziós kalandsorozatok
Sci-fi televíziós sorozatok
Televíziós akciósorozatok